Сборная Бразилии по футболу в рекордный двадцатый раз в своей истории приняла участие на чемпионате мире по футболу в 2014 году, единственная команда в истории чемпионатов мира, принявшая участие во всех мировых первенствах взрослых мужских команд под эгидой ФИФА. Команда квалифицировалась в финальную часть мундиаля, как хозяйка первенства, поэтому не принимала участия в отборочном турнире. В финальной части сборная Бразилии заняла первое место в своей группе, натужно выйдя из группы, а по итогам турнира сборная заняла четвёртое место на турнире, включившее в себя и легендарное поражение сборной в матче, позже ставшим известным, как Минейрасо.

Выборы организатора чемпионата мира по футболу 2014 
30 октября 2014 года Бразилия единогласно была выбрана ФИФА организатором чемпионата мира по футболу 2014 года. Бразилия была единственной страной, которая выдвинула кандидатуру на чемпионат мира.

Отборочный турнир

Товарищеские матчи сборной Бразилии (Brazil World Tour) 
Соперниками сборной Бразилии в Мировом Турне Бразилии были следующие команды:

Игры

1 тур

2 тур

3 тур (матч подготовки Украины к Евро 2012)

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

11 тур

12 тур

13 тур

14 тур

15 тур

16 тур

17 тур

18 тур

19 тур

20 тур

21 тур

22 тур

23 тур

24 тур

25 тур

26 тур

27 тур

28 тур

29 тур

30 тур

31 тур

32 тур

33 тур

34 тур

35 тур

36 тур

37 тур

38 тур

39 тур

40 тур

41 тур

Базирование 

Основной тренировочной базой сборной Бразилии на домашнем мундиале был Тренировочный центр Гранжа Комари в городе Терезополис, входящем в агломерацию Рио-де-Жанейро.

Финальная часть турнира

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Матч за третье место

Состав сборной на чемпионате мира 2014 
Итог: 4-е место в турнире

Примечания 

2014
Бразилия